Wildbad steht für
 Freibad, eine naturbelassene Badestelle

Wildbad heißen folgende geographische Objekte:
 Bad Wildbad, Kurstadt im nördlichen Schwarzwald
 Wildbad (Fuchstal), Ortsteil der Gemeinde Fuchstal, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Wildbad (Burgbernheim), Ortsteil der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Wildbad (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Wildbad (Mörnsheim), Ortsteil des Marktes Mörnsheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Wildbad (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wildbad (Wemding), Ortsteil der Stadt Wemding, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Bad Gastein, Gemeinde im Land Salzburg (historischer Name Wildbad bzw. Wildbad Gastein)
 Wildbad Einöd, Ortschaft in der Gemeinde Neumarkt in der Steiermark

Baulichkeiten:
 Wildbad Innichen, die Ruine eines im Ersten Weltkrieg zerstörten Kurhotels in Südtirol
 Wildbad Kreuth, Ortsteil der Gemeinde Kreuth, benannt nach einem ehemaligen Kurbad
 Wildbad (Rothenburg ob der Tauber), ehemalige Kuranlage in der Nähe von Rothenburg ob der Tauber
 Wildbad Weißenburg, ehemalige Kur- und Badeanlage von Weißenburg in Bayern